Katalog – zbiór zawierający systematyczny, często hierarchiczny spis obiektów jednego typu wraz z towarzyszącymi im atrybutami, umożliwiający klasyfikację obiektów według kategorii lub wybór obiektów według określonych kryteriów wyszukiwania.

Rodzaje katalogów 
 katalog – wykaz opisów katalogowych materiałów bibliotecznych, znajdujących się w jednej lub wielu bibliotekach
 katalog – wydawnictwo towarzyszące wystawie
 katalog – folder lub księga zawierająca spis towarów wraz z ich cenami 
 katalog – plik interpretowany przez system plików jako lista odwołań do innych plików 
 katalog internetowy, katalog WWW – zbiór linków posegregowanych tematycznie np. Open Directory Project
 katalog różnych obiektów astronomicznych

Inne 
 Katalog – płyta kompilacyjna szwedzkiego zespołu muzycznego Bathor

Przypisy 

Katalogi